Гермафродит:

 Гермафродит — организм, обладающий признаками мужского и женского пола, в том числе и имеющий как мужские, так и женские половые органы.
 Такое состояние организма может быть естественным, то есть видовой нормой (см. Гермафродитизм), либо патологическим (см. Гинандроморфизм, Интерсексуальность)
 Гермафродит — сын Гермеса и Афродиты.